Habura (etnička skupina) u Indiji
 habura, jedan od dijalekata jezika bhilija
Habura (Eufrat), rijeka, pritok Eufrata
Habura (Tigris), rijeka, pritok Tigrisa
Habura (kasta), kasta kod hinduista u Uttar Pradeshu, Indija
Habura (Prešovski kraj, Slovačka), selo u Slovačkoj
Haburska lončarija, nađena uz rijeku Haburu